PRP steht als Abkürzung für:
 Parallel Redundancy Protocol, Redundanzprotokoll für Ethernet-Netzwerke
 Parti de la Révolution Populaire, Partei im Kongo, gegründet 1967 von Laurent-Désiré Kabila 
 Partido Republicano Português, ehemalige portugiesische Partei
 Partido Republicano Progressista (1945), ehemalige brasilianische Partei, 1965 aufgelöst
 Partido Republicano Progressista (1989), brasilianische Partei, 1989 gegründet
 Partija Reformy i Porjadok, ukrainische Partei, siehe Partei Reformen und Ordnung
 Pathology – Research and Practice, Fachzeitschrift (Elsevier)
 Petroleum Remediation Product, Material zur Absorption von Erdöl
 Platelet-rich plasma, siehe Thrombozytenreiches Plasma
 Probable Prime, siehe PRP-Zahl

PrP steht als Abkürzung für:
 Prion Protein, siehe Prion

Abkürzung